

Codici 
 REN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Central, Orenburg, Russia.

Persone 
 Kirsten Ren (1988) – attrice taiwanese, sorella di Selina
 Richie Ren (1966) – cantante e attore taiwanese
 Selina Ren (1981) – cantante e attrice taiwanese
 Ren Cancan (1986) – pugile cinese
 Ren Hui (1983) – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio cinese
 Ren Jianxin (1958) – imprenditore cinese
 Ren Lei (1982) – ex cestista cinese
 Ren Qian (2001) – tuffatrice cinese
 Ren Zhengfei (1944) – imprenditore cinese
 Ren Ziwei (1997) – pattinatore di short track cinese
 Ren Ziyuan (1979) – docente e dissidente cinese

Altro 
 Ren (壬) – tronco celeste dell'astrologia cinese
 Ren – nella mitologia egizia, il nome, parte dell'anima
 Contea di Ren – contea della provincia di Hebei, Cina
 Kylo Ren – personaggio dell'universo di Guerre stellari